Nolay (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya) 
 Nolay (Espanya), municipi a la província de Sòria (comunitat autònoma de Castella i Lleó) 
 Nolay (Nièvre), municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya) 
 Cantó de Nolay, cantó francès al districte de Beaune (departament de Costa d'Or)